Leopard 1, tanc de disseny i fabricació alemanya que va entrar en servei per primera vegada el 1965 
 Leopard 2, carro de combat fabricat per l'empresa alemanya Krauss-Maffei -Wegmann i desenvolupat als anys 1970
 Síndrome LEOPARD, malaltia rara hereditària